Веинтинуеве де Енеро има више значења:

 Веинтинуеве де Енеро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинтинуеве де Енеро (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику